Нумеров, Александр Дмитриевич (род. 1952) — советский и российский орнитолог, профессор.
 Нумеров, Борис Васильевич (1891—1941) — советский астроном.
 Нумеров, Николай Владимирович (1920—2003) — советский научный и хозяйственный работник, политзаключённый, с 1992 г. Президент Международной Федерации и Российской ассоциации жертв политических репрессий  .
 Нумеров, Сергей Николаевич (1910—1994) — профессор, специалист по теории фильтрации, зав. кафедрой высшей математики ЛИСИ   .

Другое 
 Нумеров — лунный кратер.